Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2017 se konal ve čtvrtek 16. února jako v pořadí třetí mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Biathlon Stadium Hochfilzen. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 14:30 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo celkem 101 závodníků.

Obhájcem prvenství byl francouzský biatlonista Martin Fourcade, který si tentokrát o dvě příčky pohoršil.

Titul mistra světa získal 35letý Američan Lowell Bailey, pro něhož to byla už vůbec první z vrcholné akce a zároveň první triumf ve světovém poháru. Stříbro bral český závodník Ondřej Moravec, kterému k výsledku pomohla stejně jako Baileymu čistá střelba. Celkově získal pátou medaili ze světových šampionátů, přičemž ve stejné disciplíně už jeden kov získal, když ve finském Kontiolahti 2015 skončil třetí. Bronz stejně jako ve sprintu získal Martin Fourcade, který tak zaznamenal čtvrtou medaili vřadě z tohoto šampionátu a celkově 23 medaili z MS, šestnáctou individuální.

Medailisté

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2017